

Numismatica 
Schilling – nome di moneta, italianizzato come "scellino"

Persone 
Albert Schilling –  scultore svizzero
Claus Schilling – medico e criminale di guerra tedesco
Curt Schilling – giocatore di baseball statunitense
 Diebold Schilling il Vecchio (†1485) – storico-cronista svizzero, autore della Cronaca di Berna (Berner Chronik)
 Diebold Schilling il Giovane (†1515?) – storico-cronista svizzero, autore della Cronaca di Lucerna (Luzerner Chronik)
Peter Schilling – cantante tedesco
Taylor Schilling – attrice statunitense